

Wydarzenia 

 19 maja – Grzegorz II został papieżem.
 Karol Młot, nieślubny syn Pepina II, został majordomem w Austrazji.

Zmarli 
 9 kwietnia - papież Konstantyn

715